«Братство 5: Выпускники» () — американский фильм ужасов, снятый в 2009 году режиссёром Дэвидом Де Кото.

Сюжет 
Несколько школьников убивают своего одноклассника после выпускного бала. Проходит год, и нечто странное начинает происходить с ребятами, которым становится ясно: кто-то стал свидетелем их преступления. Таинственный незнакомец сначала шантажирует ребят, а затем начинает убивать их одного за другим.

В ролях 
 Мария Ачевес — Бэтти
 Престон Дэвис — Шварц
 Линдси Ландерс — Эми
 Артур Напионтек — Тэд
 Бретт Новек — Рэндалл
 Нейтан Парсонс — Холден
 Оскар Родригес — Лесли

История создания 
Съёмки проходили в Лос-Анджелесе в Калифорнии, США.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 2009 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Дэвида Де Кото
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года